Forspil kan henvise til:
 Forspil (sex) – indledning til samleje hvor partnerne seksuelt stimulerer hinanden
 Forspil (musik) – indledende takter i en sang
 Præludium – kort musikstykke, enten selvstændigt eller som indledning til en større komposition
 Ouverture – kort instrumentalt musikstykke som indleder en opera, ballet, skuespil eller lign.